Hassen Bejaoui (Bizerte, 14 de fevereiro de 1975) é um futebolista profissional tunisiano, goleiro, milita no ES Zarzis.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Goleiros da Tunísia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Futebolistas da Tunísia